А́лхо () — железнодорожная станция V класса на 183,4 км перегона Хийтола — Элисенваара линии Кушелевка — Сортавала.

Общие сведения 
Станция расположена в одноимённом посёлке Куркиёкского сельского поселения Лахденпохского районе Республики Карелия. Находится на линии с полуавтоблокировкой, которую обеспечивает пост ЭЦ, расположенный на бывшей платформе финской товарно-багажной кладовой. На посту несёт службу дежурный по станции.

Современное состояние 
По состоянию на 2019 год вокзал, зал ожидания, а также билетная касса отсутствует. Проездные билеты приобретаются у кондуктора (в пригородных поездах) или в штабном вагоне у начальника поезда (в пассажирских поездах). В качестве пассажирской платформы используется высокая финская багажная платформа. Товарно-багажная кладовая, которая на ней располагалась, в настоящее время переоборудована под современный пост электрической централизации. На платформе установлен новый пассажирский павильон, а также таблички с названием станции на здании поста ЭЦ. Платформа рассчитана на один вагон. Низкая финская пассажирская платформа утрачена, а новая не построена, так что при высадке из поезда пассажиры вынуждены сходить на насыпь.

Недалеко от поста ЭЦ сохраняется полузаросший фундамент от двух бывших финских вокзалов (первый, 1893 года постройки, сгорел в 1940 году
); второй построен на месте первого и в 1944 году, взамен разрушенного, был перевезён на ст. Элисенваара, где и функционирует по сей день.

К нечётной стороне станции примыкают подъездные пути карьера «Алхо».

Пригородное и пассажирское сообщение 
Пригородное движение по станции осуществляется двумя парами поездов Кузнечное — Сортавала — Кузнечное. Также здесь имеет остановку пассажирский поезд Санкт-Петербург — Костомукша — Санкт-Петербург.

История 
Станция Alho, как и весь участок Антреа — Сортавала, был открыт 1 ноября 1893 года. Решение о строительстве железной дороги Выборга — до  было принято в 1888 году. Работы по строительству были начаты в 1890 году. На сооружении дороги в 1892 году работало 6000 человек.

На 1923 год путевое развитие представляло собой три боковых пути. От нечётной горловины шёл подъездной путь к карьеру.

В советские времена на станции был один боковой путь, плюс тупик в нечётной горловине, использовавшийся для нужд станции. В начале 2000-х годов при замене старого железнодорожного пути с деревянными шпалами на бесстыковой путь боковой путь был разобран.

Путевой пост Мустола 
В 2000 метрах южнее оси станции Алхо (в сторону Хийтола, на современном 181,3 км) располагался путевой пост Мустола (). Это был пост примыкания подъездного пути к гравийному карьеру. Административно пост подчинялся станции Алхо.

Примечания

Ссылки 
 Паспорт станции Алхо на osm.sbin.ru 
 Паспорт станции станции Алхо на railwayz.info 
 Паспорт путевого поста Мустола на railwayz.info 
 Паспорт станции Алхо на сайте РЖД
 Паспорт станции Алхо на сайте об Октябрьской железной дороге 
 Железнодорожный справочник по России и СНГ: линия Хийтола — Янисъярви 
 Тарифное руководство № 4. Книга 1 «Тарифные расстояния между станциями на участках железных дорог»
 Тарифное руководство № 4. Книга 2 «Часть 2. Алфавитный список пассажирских остановочных пунктов и платформ»
 Железная дорога на финских довоенных топографических картах 1939, 1940 и 1942 годов

Галерея 

Станции Октябрьской железной дороги
Железнодорожные станции и платформы Петрозаводского отделения Октябрьской железной дороги
Железнодорожные станции и платформы Карелии
Закрытые и разобранные станции